William Ryan (geoloog) geoloog
 William Ryan (filmproducent)
 William Ryan (roeier) Iers roeier
 William Ryan (psycholoog) (1924-2002), Amerikaans schrijver en psycholoog
 William Ryan (zeiler) (1988), Australisch zeiler